Il giuramento – opera di Saverio Mercadante
Il giuramento – romanzo di Jean-Christophe Grangé
Il giuramento – film di Raoul Walsh del 1921
Il giuramento – film di Mikheil Chiaureli del 1946